Arranjo (matemática), uma função matemática da combinatória.
Arranjo (música), preparação de uma composição musical.
 Arranjo (computação), estrutura de dados para organização de elementos através de índices.

Desambiguação